Літературний клуб «Роса» – об’єднання поетів та прозаїків, творців Слова, яке діє при студентському літературному театрі «Глорія» Хмельницького національного університету. Учасниками клубу є творчі особистості, які володіють майстерністю Пера.

Історія заснування 
Літературний клуб «Роса» було створено 9 листопада 2011 році при студентському літературному театрі «Глорія» кафедри української філології гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету.

Наукові керівники «Роси»

 завідувач кафедри української філології, доктор філологічних наук, професор, славнозвісний ономаст, поет, гуморист - Михайло Миколайович Торчинський.
старший викладач кафедри української філології, автор-розробник та викладач курсів "Наукова риторика", «Основи літературної творчості» – Таїсія Петрівна Коваль.

Почесні гості літературного клубу "Роса", майстри Слова 
Михайло Петрович Войнаренко – відомий український поет-пісняр, громадський діяч, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, професор, член-кореспондент Національної академії наук.
 Михайло Миколайович Торчинський - завідувач кафедри української філології, доктор філологічних наук, професор, славнозвісний ономаст, поет, гуморист.
Віталій Цезарійович Міхалевський – поет-романтик, громадський діяч, лауреат Хмельницької обласної літературної премії імені Тараса Шевченка, Член Національної спілки письменників України, голова Хмельницького обласного об’єднання ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка.
Людмила Леонідівна Станіславова – доцент кафедри слов’янської філології, декан гуманітарно-педагогічного факультету, літературознавець.
Марія Борисівна Дем’янюк – член Спілки християнських письменників, член ВТП «Конгрес літераторів України».
Василь Іванович Горбатюк – директор Хмельницького літературного музею, голова Хмельницької обласної організації Національної спілки письменників України, прозаїк.

Діяльність
Молоді літератори активно презентують творчі здобутки на засіданнях клубу, які щорічно відбуваються у літературній вітальні Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету за сприяння директора НБ ХНУ, кандидата історичних наук О. Б. Айвазян; завідувача науково-методичного відділу Наукової бібліотеки О. М. Великосельської. 
Майстер-класи від відомих українських письменників, журналістів, літературознавців допомагають творцям-початківцям клубу «Роса» вдосконалювати практичні вміння для створення нових форматів; оптимізувати молодих літераторів стосовно вдосконалення кола знань, розширення, орієнтації самоаналізу творчих робіт; оновлення авторського стилю у процесі засвоєння різноманітних мистецьких жанрів.

Президенти літературного клубу «Роса»

Катерина Волошина 
Леся Кутей
Іра Головко
Юлія Лавренчук
Марія Клопотюк
Оксана Іванчишин 
Юлія Довганюк

Робота клубу «Роса» 
Проведення урочистого засідання «У вінок Кобзареві»
Літературно-мистецький проект «Презентація творчих студентів: поетів і театралів»
Поетичний вернісаж «Словом торкнутися душі...» 
Учасники Шевченківських читань «Юнь шанує Кобзаря»
Участь у Хмельницькому міському літературному фестивалі «Слово єднає» (2016, 2017 р.)

Досягнення та здобутки
Внаслідок активної роботи літературного клубу «Роса» поетами-митцями було створено збірник-альманах творчих доробків:
Літературно-мистецький альманах «Творчість молодих поетів і прозаїків»
Презентація електронної версії художньо-публіцистичного альманаху «Думки творчий злет», випуск ІІІ (До 55-річчя Хмельницького національного університету) (відповідальні редактори-укладачі: М.П. Войнаренко, В. Ц. Міхалевський, Т.П. Коваль)
Перемога учасниці літературного клубу «Роса» у конкурсі поетів-аматорів «Поетична весна – 2017»

Нагороди 
Диплом ІІ ступеня у конкурсі поетів-аматорів «Поетична весна – 2017» в рамках поетичного фестивалю «Поділля OPEN» (учасниця літературного клубу «Роса» Оксана Іванчишин)
Дипломанти Хмельницького міського літературного фестивалю «Слово єднає» (2015, 2016, 2017 р.)

Примітки

Джерела 
 Участь «РОСИ» та «ГЛОРІЇ» ХНУ У Хмельницькому міському літературному фестивалі «Слово єднає - 2017» 
 ХНУ. Святкове засідання «У вінок Кобзареві» літературного клубу «Роса» кафедри української філології 
 Газета Хмельницької міської ради «Проскурів» О, слово рідне!

Літературні об'єднання України
Хмельницький національний університет
Культура Хмельницького